Estación de La Floresta puede referirse a:

 Estación de La Floresta, una estación ferroviaria de Adif, situada en la provincia de Lérida, en España;
 Estación de La Floresta, una estación ferroviaria de FGC, situada en la provincia de Barcelona, en España.